Окампо () — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Ocampo дано в честь мексиканского политика Мельчора Окампо.

Площадь муниципалитета равна 1477 км², что составляет 1,84 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1856 метров, расположена в поселении Ла-Тапона.

Окампо граничит с другими муниципалитетами штата Тамаулипас: на севере с Хаумаве и Гомес-Фариасом, на востоке с Эль-Манте, а на юго-востоке с Антигуо-Морелосом, на юге с Нуэво-Морелосом, на западе с Тулой, а также на юге граничит с другим штатом Мексики — Сан-Луис-Потоси.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1869 году, в его состав входит 142 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 56,5 %, промышленность и строительство — 10,9 %, сфера обслуживания и туризма — 30,9 %, прочее — 1,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 94,8 %;
 водоснабжение: 90,5 %;
 водоотведение: 50,6 %.

Фотографии

Источники

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Тамаулипаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Тамаулипаса